Казаровщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Казаровщина — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Казаровщина — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Казаровщина — деревня в Марёвском районе Новгородской области.